Jan Mikulicz-Radecki
 Valerian Mikulicz-Radecki
 Felix Mikulicz-Radecki

Zobacz też 
 Mikulicz